Vransko (Bulgarije), een dorp in de Bulgaarse oblast Kardzjali
Vransko (Slovenië), een gemeente in de Sloveense regio Savinjska